Йо́руба:

 Йоруба — народ в Западной Африке
 Йоруба — язык народа йоруба